Lesão intra-epitelial de alto grau (em inglês: HSIL) que representa um resultado de exame citológico do trato genital feminino, conhecido popularmente como exame preventivo.

Significa Lesão intra-epitelial de alto grau, compreendendo NIC II e NIC III em outra classificação.

Exames médicos